Temple d'Àrtemis a Efes, temple dedicat a Àrtemis (Diana en la cultura romana) bastit al voltant del 550 aC a Efes sota la dinastia aquemènida de l'Imperi Persa
 Temple d'Àrtemis o santuari d'Àrtemis Braurònia, a l'Acròpoli d'Atenes, entre els Propileus i la Calcoteca
 Temple d'Àrtemis o santuari d'Àrtemis Ortia, centre religiós a la ciutat grega d'Esparta